Prudential ist Teil der Firma folgender Unternehmen:

 Prudential plc ist ein in Großbritannien ansässiges Finanzunternehmen
 Prudential Financial, Inc. ist ein in den Vereinigten Staaten ansässiges Finanzunternehmen

Verschiedene Gebäude nutzen den Namen: 
 das Prudential Center ist eine Arena in Newark
 das Prudential-Hochhaus in Warschau war eines der ersten Hochhäuser Europas
 das Two Prudential Plaza ist das fünfthöchste Gebäude in Chicago
 der Prudential Tower ist das zweithöchste Hochhaus in Boston